Jelena Antonowa (ur. 1952) – radziecka wioślarka
 Jelena Wołodina-Antonowa (ur. 1971) – kazachska biegaczka narciarska
 Jelena Antonowa (ur. 1974) – rosyjska pływaczka synchroniczna, mistrzyni olimpijska
 Jelena Antonowa (ur. 1978) – rosyjska wioślarka
 Jelena Antonowa – kazachska kolarka

Zobacz też 
 Ołena Antonowa

Ludzie urodzeni w Petersburgu